Niemcy:
 Vorstadt – dzielnica Kilonii
 Östliche Vorstadt – dzielnica Bremy

Szwajcaria:
 Hintere Vorstadt – ulica w Aarau

Zobacz też:
 Vordere Vorstadt